Hypersonic Missiles (album) - album van Sam Fender
 Hypersonic Missiles (single) - single van Sam Fender